Galway – Galway, città d'Irlanda
Galway – Contea di Galway
Galway – comune statunitense nello stato di New York
Galway United – squadra di calcio di Galway
James Galway – flautista irlandese